Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunde für die L&T Mumbai Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. November 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Tennisturnier in Mumbai
WTA Challenger Series 2017